

Persone
Vincenzo Lancetti, scrittore  (Cremona 1767 – Milano 1851)
Pino Lancetti, stilista (Bastia Umbra 27 novembre 1932 – Roma 8 marzo 2007)
Lucia Lancetti, contralto italiano (170?, 177?)

Geografia
Stazione di Milano Lancetti, stazione urbana del passante ferroviario che prende il nome dal viale dove sorge, intitolato a Vincenzo Lancetti.

Altro
Lancetti, marchio di moda italiano